Arnaud Briand (né le  à Sydney au Canada) est un joueur franco-canadien de hockey sur glace qui jouait au poste d'attaquant.

Pour la saison 2007-2008 de la Ligue Magnus en France, il devient l'entraîneur-adjoint d'Alain Vogin chez les Dragons de Rouen.

Clubs 
 1987 - 1989 : Castors de Saint-Jean 
 1989 - 1990 : Girondins de Bordeaux 
 1990 - 1991 : Dogues de Bordeaux
 1991 - 2000 : Flammes Bleues de Reims
 1997 - 1998 : HC Lions Courmaosta 
 2000 - 2001 : Augsburger Panther
 2001 - 2002 : Luleå HF
 2002 - 2005 : Dragons de Rouen

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1989-1990 || Girondins de Bordeaux || France
|| 34 || 10 || 10 || 20 || 37 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || Girondins de Bordeaux || France
|| 28 || 12 || 18 || 30 || 56 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || Flammes bleues de Reims || France
|| 28 || 13 || 11 || 24 || 20 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Flammes bleues de Reims || France
|| 34 || 17 || 23 || 40 || 18 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Flammes bleues de Reims  || Nationale 2
|| 19 || 23 || 18 || 41 || 16 || 5 || 12 || 4 || 16 || 0 
|-
| 1994-1995 || Flammes bleues de Reims || France
|| 28 || 15 || 18 || 33 || 71 || 8 || 3 || 4 || 7 || 6 
|-
| 1995-1996 || Flammes bleues de Reims || France
|| 28 || 18 || 17 || 35 || 30 || 10 || 8 || 4 || 12 || 14 
|-
| 1996-1997 || Flammes bleues de Reims || France
|| 31 || 25 || 23 || 48 || 58 || 9 || 6 || 6 || 12 || 2 
|-
| 1997-1998 || Flammes bleues de Reims || France
|| 35 || 17 || 22 || 39 || 76 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || Hockey Club Lions Courmaosta || Série A
|| 8 || 8 || 9 || 17 || 4 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Flammes bleues de Reims || France
|| 41 || 29 || 20 || 49 || 28 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Flammes bleues de Reims || France
|| 40 || 25 || 23 || 48 || 38 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Augsburger Panther || DEL
|| 56 || 12 || 16 || 28 || 24 || || || || ||  
|-
| 2001-2002 || Luleå HF || SHL
|| 43 || 6 || 4 || 10 || 38 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Dragons de Rouen || France
|| 33 || 22 || 15 || 37 || 30 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Dragons de Rouen || France
|| 23 || 15 || 15 || 30 || 22 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0 
|-
| 2004-2005 || Dragons de Rouen || France
|| 24 || 7 || 15 || 22 || 22 || 12 || 2 || 6 || 8 || 20

Palmarès 
 Vainqueur de la coupe Magnus : 2000 et 2003
 Double détenteur du trophée Albert-Hassler : 1996 et 1997
 93 sélections en équipe de France - 48 points (27 buts + 21 assistances)

Références

Voir aussi

Naissance en avril 1970
Naissance à Sydney (Nouvelle-Écosse)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du HC Courmaosta
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du Luleå HF
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Entraîneur français de hockey sur glace
Entraîneur du Rouen hockey élite 76
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Albert-Hassler